Бутанское время (BTT — ) — стандартное время, установленное на территории Королевства Бутан, которое соответствует часовому поясу UTC+6:00 всемирного координированного времени (UTC). На территории Бутана не производится перевод часов на летнее время.

 + 6 часов — стандартная разница во времени по сравнению с UTC/GMT.
 BTT — стандартное обозначение бутанского времени.

История 

До 15 августа 1947 года в Бутане использовалось , которое соответствовало +5:58:36 UTC.

В 00:00:00 15 августа 1947 года (пятница) часы на территории Бутана были переведены назад на 28 минут 36 секунд и было установлено время 23:31:24 14 августа 1947 года (четверг) , которое соответствует UTC +5:30 часов.

В 00:00:00 1 октября 1987 года (четверг) часы на территории Бутана были переведены вперёд на 30 минут и было установлено бутанское (стандартное) время (BTT), которое соответствует UTC +6 часов.

Примечания 

География Бутана
Бутан
Бутане